Вороное — название населённых пунктов на Украине:
 
 Вороное — село в Покровском районе Днепропетровской области.
 Вороное — село в Жашковском районе Черкасской области.